ima više značenja.

 Karnitin palmitoiltransferaza I, enzim
 Kabal kategorije 1, tip kabla